Cavalcanti est un patronyme d'origine italienne. 
 
 Alan Cavalcanti (1975- ), joueur de football de plage portugais ;
 Alberto Cavalcanti, (1897-1982), scénariste, directeur-producteur et réalisateur de cinéma d'origine brésilienne ;
 Cavalcante Cavalcanti (vers 1250 - vers 1280), philosophe épicurien de l'époque médiévale, père de Guido Cavalcanti ;
 Di Cavalcanti (1897-1976), peintre, illustrateur et caricaturiste brésilien ;
 Giovanni Cavalcanti (1943- ), coureur cycliste professionnel italien ;
 Guido Cavalcanti (1250-1300), poète florentin
 Cavalcanti, un des pseudonymes de Guy Debord

Voir aussi 
 Castello Cavalcanti, film italo-américain sorti en 2013.